мех-балг може бити:
 Meh - Balg(prepariranje), животињска кожа са перијем или длаком
 Meh (хармоника), обавезни дио хармонике
 Мех (ковачки), алат ковача за потпиривање ватре
 Мех (аутобус), мех или хармоника код зглобних аутобуса

Референце